25 meter pistolskydning for damer, der er en del af Skydning under Sommer-OL 2020, finder sted den 30. juli - 31. juli 2020 i Asaka Shooting Range, Saitama.

Turneringsformat 
Konkurrencen bliver indledt med to kvalifikationsrunder, hvor de 29 kvalificerede deltagere bliver testet i præcision og i hurtighed. Den første kvalifikationsrunde er præcisionsrunden, hvor der skydes seks serier á fem skud. Hver serie skal affyres indenfor fem minutter. Den anden kvalifikationsrunde er hurtighedsrunden (også kaldet duelskydning), hvor der også skydes seks serier á fem skud. I hver enkelt serie har hver skytte tre sekunder til at skyde hver enkelt af de fem skud. I mellem hver serie er der et interval på syv sekunder. Der kan maksimalt scores 600 point i de to kvalifikationsrunder. De otte bedste går videre til finalen.
I finalen skydes der fortsat duelskydning. Der skydes stadig serier á fem skud, og man har tre sekunder per skud. Der scores dog ikke længere point fra 1-10, men i stedet tæller en score på 10,2 eller over som ét point, mens 10,1 og under tæller som nul point.
Efter fire serier bliver skytten med den dårligste score elimineret. Herefter elimineres en skytte efter hver efterfølgende serie, indtil der til sidst er fundet en vinder.

Deltagere

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Kvalifikation

Finale

Medaljefordeling

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/shooting/
 http://www.issf-sports.org/

Referencer 

25 meter pistol (damer)
Kvindesport under OL